122 км, 122-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Казахстан 
 122 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 714211

Россия 
 122 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 069133
 122 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 238940

 122 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 291143
 122 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 515528

Украина 
 122 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 452418
 122 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 442420

См. также 
Карьер 122 км,	разъезд, Ростовская область. Координаты	48°41'с.ш. 39°45'в.д.